Bastita ima više značenja:
 Bastita, Alessandria
 Bastita, Cuneo